La palabra dendrita deriva del griego dendron que significa 'árbol'. Dendrita puede referirse a:

 Dendrita, prolongación ramificada de una neurona.
 Dendrita, tipo de anacoreta caracterizado por vivir en los árboles.
 Dendrita, estructura con ramificaciones repetitivas características de procesos de crecimiento de cristales.
 Dendritas contra el bicho feo, disco de la banda uruguaya Buenos Muchachos de 2001.